В Логике «комбинированное исчисление»  - объединение исчисления высказываний с исчислением классов, получающегося в результате соответствующего истолкования знаков исчисления высказываний.

Если переменные для высказываний истолковать как одноместные предикаты (соответственно классы), операции над высказываниями как операции над предикатами
(соответственно классами), а истнинные формулы как формулы,выполняющиеся для всех предметов соответствующей области, то система всегда-истинных формул
в таком исчислении будет совпадать с множеством всегда-истинных формул исчисления высказываний.

Если провести различие между предикатами(классами) и соответствующими высказываниями и распространить на них все операции исчсления высказываний, то мы получим комбинированное высказывание. Оно эквивалентно узкому исчислению одноместных предикатов.
В нём, в частности, выразимы все виды предложений ( A,E,I,O) по отношению к которым строится аристотелева силлогистика.
Однако, в этом исчислении не формализуемы предлжения с отношениями (с двухметсными предикатами).

См. также 
 Логика высказываний
 Логика второго порядка

Литература 

 Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. М., 1947
 Клини С. К. Введение в метаматематику. М., 1957
 Мендельсон Э. Введение в математическую логику. М., 1976
 Новиков П. С. Элементы математической логики. М., 1959
 Черч А. Введение в математическую логику, т. I. М. 1960

Логика